Вільховецька сільська рада — орган місцевого самоврядування Вільховецької сільської громади Тячівського району Закарпатської області.
 Вільховецька сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Вільховецька сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Вільховецька сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район
 Вільховецька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Вільховецька сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район

 Вільховецька сільська рада — колишня сільська рада Борщівського району Тернопільської області, в серпні 2015 увійшла до складу Мельнице-Подільської селищної громади
 Вільховецька сільська рада — колишня сільська рада Новоушицького району Хмельницької області, в серпні 2015 увійшла до складу Новоушицької селищної громади